Хомогенност (от древногръцки: ὁμός еднакъв и γένεσις род, произход) е качество на вътрешна цялостна еднаквост/еднородност.

Хомогенност също може да се отнася и до:

 хомогенност (математика), разнообразни значения
 В статистиката хомогенността може да се отнася до
 хомогенни вариации: хомоседастичност
 логически последователни матрици с данни: хомогенност (статистика)
 хомогенност (физика) във физиката има две определени значения: от една страна транслационна инвариантност, от друга страна – еднородност на единиците в уравнения, отнасящи се до дименсионален анализ
 хомогенетичен или хомопластичен, в биологията, се отнася до животни и растения и означава „имащ структурно сходство“ вследствие на произход от общ прародител (прогенитор) и със съответно последвали модификации
 Хомогенизация е интензивно смесване на взаимно неразтворими фази (понякога с добавка на повърхностно активно вещество)), за да се добие разтворима суспенсия или емулсия, например хомогенизация на кравето мляко, за да не се отделя на повърхността сметаната и маслото
 Във физикохимията се отнася до еднофазова система, за разлика от системи, където реагентите присъстват в повече фази. Виж фазовата диаграма в статията за катализата.
 В търговията и логистиката, относно процеса на снабдяване и покупка на стоки, хомогенност се отнася до стоки, които не варират в основните си характеристики, независимо от източника на доставката, напр. течен въглероден диоксид.